Ари́са Кота́ни (; ) — японская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии